Francescato est un patronyme porté notamment par :

 Bruno Francescato (1955-), joueur de rugby à XV italien ;
 Donata Francescato (1944-),  psychologue italienne ;
 Grazia Francescato (1946-),  journaliste et femme politique italienne ;
 Ivan Francescato (1967-1999), joueur de rugby à XV italien ;
 Luigi Francescato (1952-), joueur italien de rugby à XV ;
 Rino Francescato (1957-), joueur de rugby à XV italien.

Patronyme italien